Il singolare maschile  del torneo di tennis Swedish Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Marcelo Filippini che ha battuto in finale Francesco Cancellotti 2-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Joakim Nyström (quarti di finale)
 Magnus Gustafsson (secondo turno)
 Jan Gunnarsson (terzo turno)
 Menno Oosting (secondo turno)
 Horst Skoff (terzo turno)
 Lawson Duncan (secondo turno)
 Marcelo Filippini (Campione)
 Udo Riglewski (quarti di finale)

 Assente
 Claudio Pistolesi (terzo turno)
 Francesco Cancellotti (semifinali)
 Paolo Canè (quarti di finale)
 Diego Pérez (secondo turno)
 Thierry Champion (terzo turno)
 Alberto Tous (terzo turno)
 Nicklas Kroon (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1988